Five Minutes steht für:
 Five Minutes (Bonzo-Goes-to-Washington-Lied)
 Five Minutes (Band)
 Five Minutes (Lorrie-Morgan-Lied)
 5 Minutes (Lil'-Mo-Lied)
 5 Minutes (The-Stranglers-Lied)
 5 Minutes (Tinie-Tempah-Lied)

Siehe auch:
 Five Minute Fall
 Five Minute Love Story
 Five Minutes to Live
 Five Minutes with Arctic Monkeys
 Five Minutes of Heaven
 We begin bombing in five minutes
 Five Minutes, Mr. Welles, Filmtitel
 5 Minute
 Fünf Minuten